Cláudia de Médici (em Italiano Claudia de' Medici; Florença, 4 de junho de 1604 – Innsbruck, 25 de dezembro de 1648) foi uma princesa toscana chegando a ser regente do Condado do Tirol na altura governado por um ramo dos Habsburgo. A sua regência durou durante a menoridade do seu filho, de 1632 a 1646. 
Era filha de Fernando I de Médici, Grão-duque da Toscana e de sua mulher Cristina de Lorena. Nascida em Florença, recebeu o nome de sua avó, Cláudia de Valois, também ela neta de Cláudia de França, consorte do rei Francisco I de França.

Morreu em Innsbruck, no Tirol, em 1648.

Biografia

Primeiro casamento 
Em 1620, casou com Frederico Ubaldo Della Rovere, filho de Francisco Maria II Della Rovere, Duque de Urbino, de quem teve uma única filha. Frederico Ubaldo morreu inesperadamente em 29 de Junho de 1623.

Segundo casamento 
Após a morte prematura do seu marido, Cláudia voltou a casar em 19 de Abril de 1626, desta vez com Leopoldo V da Áustria, tornando-se Arquiduquesa consorte da Áustria. 
Com a morte do marido em 1632, assumiu a regência em nome de seu filho, o arquiduque Fernando Carlos que herdara o  Condado do Tirol. Cláudia, presidiu a um Conselho de Regência, que integrava outros cinco conselheiros, que manteve a regência até 1646.

Descendência 
Teve uma filha do seu primeiros casamento com Frederico Ubaldo Della Rovere:
 Vitória Della Rovere (1622–1694) que veio a casar com Fernando II de Médici, Grão-duque da Toscana, com geração.

Do seu segundo casamento com Leopoldo V teve cinco filhos:
 Maria Leonor da Áustria (1627–1629), morta ainda bébe;
 Fernando Carlos da Áustria (1628–1662) que casou com Ana de Médici (1616–1676), com geração;
 Isabel Clara da Áustria (1629–1685), que casou com Carlos II, Duque de Mântua e Monferrato, com geração;
 Sigismundo Francisco da Áustria (1630–1665), Conde de Tirol e Regente da Áustria Anterior, que casou com a Condessa Palatina Hedwige de Sulzbach (1650–1681), com geração;
 Maria Leopoldina da Áustria (1632–1649), que casou com o imperador Fernando III (1608–1657), com geração.

Ascendência

Ligações Externas 
Genealogia de Claudia de Médici-Euweb Genealogy

Bibliografia 
Acton, Harold: The Last Medici, Macmillan, London, 1980, ISBN 0-333-29315-0
Strathern, Paul: The Medici: Godfathers of the Renaissance, Vintage books, London, 2003, ISBN 978-0-099-52297-3
Hale, J.R.: Florence and the Medici, Orion books, London, 1977, ISBN 1-84212-456-0
G. F. Young: The Medici: Volume II, John Murray, 1920
"Italian Dynasties" de Edward Burman, Butler & Tanner Limited, primeira edição 1989, ISBN 1-85336-005-8
"Dynasties of the World" de John E. Morby, Oxford University Press, primeira edição 1989, ISBN 0-19-860473-4

Referências 

Nascidos em 1604
Mortos em 1648
Família Médici
Della Rovere
Casa de Habsburgo
Duques de Urbino
Regentes
Arquiduquesas de Áustria
Princesas da Toscana
Naturais de Florença
Duquesas de Urbino
Mulheres do século XVII
Italianos do século XVII